Symfonicznie – album zespołu Coma
 Symfonicznie – album zespołu De Mono
 Symfonicznie – album zespołu Lady Pank
 Perfect Symfonicznie – album zespołu Perfect